«The Funk Phenomena» — сингл  из его дебютного альбома  (1996). В основу композиции легли семплы из таких песен как, «» — , «Who Is He (And What Is He to You)» —  и «Don’t Throw My Love Around» — Cooly’s Hot Box.

Форматы и список композиций 

CD single (1)
 «The Funk Phenomena»
 «The Funk Phenomena» (radio edit 1)
 «The Funk Phenomena» (radio edit 2)

CD single (2)
 «The Funk Phenomena» (original mix)
 «The Funk Phenomena» (radio edit)
 «The Funk Phenomena» (Johnickennydope Mastermix)
 «The Funk Phenomena» (Edge Factor dub)
 «The Funk Phenomena» (Ras mix)
 «The Funk Phenomena» (Ms. T’s Phenomenal mix)
 «The Funk Phenomena» (Johnick Manhattan Special mix)
 «The Funk Phenomena» (X-Mix remix)

12" single (1)
 «The Funk Phenomena» (Johnickennydope Mastermix)
 «The Funk Phenomena» (original mix)
 «The Funk Phenomena» (Matthias edit 1)
 «The Funk Phenomena» (Matthias edit 2)
 «The Funk Phenomena» (Ras mix)
 «The Funk Phenomena» (Ras mix 2)
 «The Funk Phenomena» (Ms. T’s Phenomenal mix)
 «The Funk Phenomena» (Edge Factor dub)

12" single (2)
 «The Funk Phenomena» (Johnick Manhattan Special mix)
 «The Funk Phenomena» (X-Mix remix)
 «The Funk Phenomena» (Ms. T’s Phenomenal Mix)
 «The Funk Phenomena» (radio edit)
 «The Funk Phenomena» (Johnickennydope Mastermix)
 «The Funk Phenomena» (original mix)
 «The Funk Phenomena» (Ras mix)
 «The Funk Phenomena» (Edge Factor dub)

Amazon.com Exclusive
 «The Funk Phenomena» (Da Hool Remix)
 «The Funk Phenomena» (Mo-Ryn’s Electrobreaker Remix)
 «The Funk Phenomena» (Santos Pandemonium Remix)
 «The Funk Phenomena» (Sound Bluntz Remix)
 «The Funk Phenomena» (X-Mix Remix)

Чарты

Персонал 
 Арманд Ван Хелден — продюсер

Заимствованные семплы 
 «» — 
 «Who Is He (And What Is He to You)» — 
 «Don’t Throw My Love Around» — Cooly’s Hot Box.

Примечания

Ссылки 
 Музыкальное видео на YouTube

Песни 1996 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады